Thrypticotrochus är ett släkte av koralldjur. Thrypticotrochus ingår i familjen Turbinoliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Thrypticotrochus